Венге́рский алфави́т () — вариант латинского алфавита, используемый для записи венгерского языка. В венгерском алфавите используются дополнительные знаки: диакритические знаки для изображения гласных звуков и знаки мягкости для изображения согласных звуков.

В венгерском алфавите 40 букв (14 гласных, 26 согласных). Расширенный венгерский алфавит включает ещё 4 буквы (внизу), используемые только для слов иностранного происхождения.

Примечания

Литература 
 
 

Алфавиты на основе латинского
Венгерский язык
Письменности финно-угорских народов